Komunistyczna Partia Albanii (1941-1948)
 Komunistyczna Partia Albanii (1991) (po 1991 roku)
 Komunistyczna Partia Albanii 8 listopada